Conacul Krupenski se poate referi la următoarele:

Conacul Krupenski din Corjeuți
Curtea boiereasc Krupenski din Feredeni
Conacul Krupenski din Pavlovca

Dezambiguizare